The Star-Spangled Banner je uradna himna Združenih držav Amerike. Avtor pesmi je Francis Scott Key. Ta pesem je nastala v letu 1814 na podlagi njegovih spominov, nastalih pri opazovanju obstreljevanja trdnjave McHenry v Baltimorju v zvezni državi Maryland. Trdnjavo so med vojno leta 1812 obstreljevali Angleži iz svojega ladjevja, zasidranega v bližnjem zalivu Cheasapeake.

Pesem je bila sprejeta za himno Združenih držav Amerike leta 1931.

Pesem je bila uvrščena na seznam Skladbe stoletja.

Izvirno besedilo 
O say, can you see, by the dawn’s early light, 
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets’ red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there;
O say, does that star-spangled banner yet wave
O’er the land of the free and the home of the brave?

On the shore, dimly seen thro’ the mist of the deep,
Where the foe’s haughty host in dread silence reposes,
What is that which the breeze, o’er the towering steep.
As it fitfully blows, half conceals, half discloses?
Now it catches the gleam of the morning’s first beam,
In full glory reflected, now shines on the stream
’Tis the star-spangled banner. Oh! long may it wave
O’er the land of the free and the home of the brave!

And where is that band who so vauntingly swore
That the havoc of war and the battle’s confusion
A home and a country should leave us no more?
Their blood has washed out their foul footstep’s pollution.
No refuge could save the hireling and slave
From the terror of flight, or the gloom of the grave,
And the star-spangled banner in triumph doth wave
O’er the land of the free and the home of the brave.

Oh! thus be it ever, when freemen shall stand
Between their loved homes and the war’s desolation,
Blest with vict’ry and peace, may the Heav’n-rescued land
Praise the Pow’r that hath made and preserved us a nation!
Then conquer we must, when our cause it is just,
And this be our motto—“In God is our trust.”
And the star-spangled banner in triumph shall wave
O’er the land of the free and the home of the brave.

Himne
Dela leta 1814
Državni simboli ZDA